Бенжамин Эннекен (, род. 24 августа 1984 года, Бордо) — французский тяжелоатлет, серебряный призёр чемпионата мира 2011 года, чемпион Европы 2015 года в весовой категории до 85 кг.

Спортивная карьера

Результаты выступлений

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты Франции
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года